Lista das 343 comunas do departamento francês de Hérault.

 (CAM) Communauté d'agglomération Montpellier Agglomération, created in 2002.
 (CAB) Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, created in 2002.
 (CAS) Communauté d'agglomération du Bassin de Thau, created in 2003.
 (CAA) Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, created in 2003.

|}

Hérault